Я́ков Алексе́ев:
 Алексеев, Яков Алексеевич (Яков Элексейн; 1893—1965) — марийский советский писатель, журналист, педагог, член Союза писателей СССР.
 Алексеев, Яков Иванович (1872—1942) — русский и советский топограф и геодезист, генерал-майор.
 Алексеев, Яков Саввович (1919—1998) — старшина, Герой Советского Союза.
 Алексеев, Яков Яковлевич (1884—1950) — русский и советский ботаник и педагог.